Joncières är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André de Joncières (1872–1920), fransk journalist
 Auguste-Félix de Joncières (1811–1895), fransk journalist
 Victorin de Joncières (1839–1903), fransk kompositör och musikkritiker